Mahim ist Namensbestandteil von

 Mahim (Mumbai), Vorort und Bahnhof in  Mumbai, Indien
 Mahim Bora (1924–2016), indischer Autor und Erzieher
 Mahim Bay, Bucht in Mumbai, Indien
 Mahim Haider street, Straße in Kolkata
 Mahim Fort, indische Siedlung
 Amir Mahim (* 1943), iranischer Dichter und Schriftsteller